Аме́ндола () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Амендола, Винченцо (род. 1973) — итальянский политик.
 Амендола, Джованни (1882—1926) — итальянский политик и публицист.
 Амендола, Джорджо (1907—1980) — деятель итальянского коммунистического движения.
 Амендола, Сальвадор (1906 — ??) — бразильский ватерполист, участник летних Олимпийских игр 1932 года.
 Амендола, Тони (род. 1944) — американский актёр.
 Амендола, Уго (1917—1995) — итальянский композитор.

Другое 
 Амендола — станция метро в Милане.